Сімадзу Ясудзіро (яп. 島津保次郎) (1897—1945) — японський кінорежисер.
 Одзу Ясудзіро 12 грудня 1903, Токіо, Японія — 12 грудня 1963, Токіо, Японія) — японський кінорежисер і сценарист, один із загальновизнаних класиків японської і світової кінорежисури.